Атеа:

 Атеа — обожествлённое небесное пространство в полинезийской мифологии.
 Атеа — муниципалитет в Испании.